Triemli může být:
 Triemli (náměstí) – náměstí v Curychu
 Triemli (nemocnice) – nemocnice v Curychu
 Triemli (železniční stanice) – železniční stanice v Curychu
 Triemli (tramvajová stanice) – tramvajová stanice s obratištěm v Curychu